OJ, Oj eller oj kan syfta på: 

 OJ –av engelskans Orange Juice, se apelsinjuice
 O.J. Simpson (1947–), en amerikansk före detta skådespelare och amerikansk fotbollsspelare
 OJ – en svensk jazztidskrift 1933–, se Orkesterjournalen